Mistrzostwa Afryki w zapasach w 2015 roku rozegrano w dniach 27 - 31 maja w Aleksandrii w Egipcie.

Tabela medalowa

Wyniki mężczyźni

styl klasyczny

styl wolny

kobiety

styl wolny

Bibliografia 
 Dane na worldwrestling.org
 Oficjalne wyniki

Mistrzostwa Afryki w zapasach
2015 w zapasach
2015 w Egipcie
Sport w Aleksandrii
Zapasy w Egipcie